Лилия Анатольевна Осия (20 мая 1976, Краснодар, СССР) — советская и российская спортсменка. В 1991 году стала мастером спорта и , в 1998 году — мастером спорта по фитнесу, 3 ноября 2011 года — чемпионкой мира по фитнесу. Тренер трех чемпионов России, Европы, мира по фитнесу, чемпионки мира по пара-фитнесу, судья международной категории, автор методики «Архитектура мысли, тела и жизни».

Акробатикой начала заниматься в 1979 году, фитнесом и тренерской работой — в 1992, фитнес-коучингом и коучингом личной эффективности — с 2000-го года.

Семья 

Лилия родилась в Краснодаре, она была самым младшим, четвертым ребенком.

В 2,5 года у Лилии на носу образовалась быстро распространяющаяся и растущая точка, гемангиома. С каждым днем она становилась все большей, приобретая бордовый оттенок.

Пытаясь вылечить дочь, родители нашли врача, назначившего ежедневные уколы в саму опухоль. Болезнь была остановлена. На носу хоть и оставался шрам, однако сама гемангиома больше не росла. Болезненные уколы, постоянные слезы и невероятная боль от процедур подорвали иммунитет Лилии. Она начала постоянно болеть ОРВИ, из-за чего не было возможности отдать ее в детский сад.

Первые шаги к победам над болезнями 
В три года Лиля, руководствуясь собственной интуицией, начала делать упражнения, уменьшающие ее страдания. Она сама без чьих-либо подсказок начала, лежа на полу, выполнять необычные упражнения, становится на голову, спать, сидя в шпагате, растягиваться в различные позы.

Родители наблюдали за всем этим и в шесть лет решили отдать девочку на акробатику, надеясь таким образом укрепить ее здоровье.

Уже в восемь лет Лилия выступала в паре с Ниной Казанковой. Это была пара по мастерам спорта — Лиля верхняя, Нина — нижняя.

В 13 лет Лиля получила серьезную травму позвоночника, грозившую оставить ее неподвижной на протяжении долгого времени. Поэтому тренироваться девочке было очень трудно.

Лилия не могла допустить того, чтобы каждое ее движение сопровождалось болью. Она опять начала придумывать упражнения, которые бы позволили ей закачать мышцы спины и вылечить позвоночник. Она смогла реализовать задуманное.

Уже через шесть месяцев она вернулась в большой спорт. Тогда она и начала готовится к чемпионату СССР ВС в Львове. Лилии было 14 лет и нужно было заканчивать карьеру верхней в акробатике, поскольку каждый день ее вес увеличивался, из подростка она превращалась в девушку.

Лилия хотела уйти чемпионкой и в 1991 году во Львове в паре с Ниной Казанковой победила на чемпионате СССР ВС, получив звание мастера спорта СССР.

Участие в турнирах 

 Чемпионка СССР ВС по акробатике (1991 г.) г. Львов
 Чемпионка юга России по фитнесу (1992—2000 гг.) г. Краснодар, Краснодарский край
 Абсолютная чемпионка России по фитнесу IFBB (2000 г.) г. Красноярск;
 Чемпионка мира по фитнесу в категории «Модельный фитнес» (3 ноября 2011 г.) г. Вена, Австрия
 Получила карту профессионала World Fitness Federation 11 мая 2011 г.

Судейская деятельность 
Судья международной категории по фитнесу федераций:
 IFBB 2005—2010 гг;
 WFF 2011—2016 гг.

Ученики Лилии Осия, чемпионы и призёры чемпионатов мира 
 Анастасия Белковская. В автокатастрофе в декабре 2008 г. Анастасия Белковская потеряла ноги и лежала в коме 40 дней. После чего прошла путь реабилитации и подготовки к чемпионату мира с Лилией Осия, и стала чемпионкой России в октябре 2011 г. в городе Москве, и чемпионкой мира по пара-фитнесу 3 ноября 2011 г. в городе Вена, Австрия;
 Эстер Ланда, чемпионка Европы 2012 г в категории «Модельный фитнес»;
 Фетисова Елена, чемпионка мира 2013 г по фитнесу по многоборью в категории старше 43 лет;
 Мария Терехова, бронзовая призёрка чемпионата России 2013 года в категории «Модельный фитнес».

Коучинг 
 Создала метод «Архитектура мысли, тела и жизни» (свидетельство на товарный знак № 491703. Приоритет товарного знака 20 марта 2012г)
Метод даёт возможность влиять на здоровье и красоту тела без использования фармакологических препаратов.
 Провела тренинги с 2012—2014 гг. по диетологии и избавлению от зависимостей от вредных привычек питания и алкоголизма.

Образование 
 21 декабря 1999 года, с отличием КГАФК, г. Краснодар,
 11 февраля 2007 года, Институт консультирования и системных решений совместно с Вислохским институтом системных решений Психотерапевтическая лига (Германия), г. Москва, директор Михаил Бурняшев, ведущие Хайнрих Бройер (Германия), Ян Якоб Стам(Нидерланды), д-р Гунтхард Вебер (Германия),
 20 января 2008 года, школа психологии «Расстановка в организациях», г. Москва, директор Михаил Бурняшев, д-р Гунтхард Вебер (Германия),
 16 октября 2008 года, Международная школа коучинга и лидерства «Коучинг как стиль жизни и профессия», г. Москва, Рузанна Атасунц, Светлана Ланда,
 12 июня 2009 года, Коучинг личной эффективности на факультете психологии Санкт — Петербургского Государственного Университета, г. Санкт-Петербург, Виолетта Макеева.
 21 апреля 2012 года, с отличием сдала экзамены по диетологии в международной федерации WFF-WBBF

Ссылки 

Акробаты СССР
Мастера спорта СССР
Спортивные судьи России
Тренеры России